Liujie bezeichnet:

 Liujie (Dujiangyan) (柳街镇), Großgemeinde der Stadt Dujiangyan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Liujie (Jinning) (六街镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jinning in der chinesischen Provinz Yunnan
 Liujie (Yongqing) (刘街乡), Gemeinde im Kreis Yongqing in der chinesischen Provinz Hebei
 Liujie (Yimen) (六街街道), Straßenviertel im Kreis Yimen in der chinesischen Provinz Yunnan